Вспененный меламин (меламиновая губка) — вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.

 Материал на протяжении более чем  используется для теплоизоляции труб и воздуховодов и продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал не поддерживает горение.

Материал также используется Procter & Gamble для производства меламиновой губки Mr.Clean Magic Eraser, а также других подобных чистящих средств.

Материал также используется в качестве основного звуко- и теплоизоляционного материала для сверхскоростных поездов, из-за своей высокой степени поглощения звука, отличных теплоизоляционных свойств и низкого веса.

Чистящее средство (меламиновая губка) 

В начале XXI века было открыто новое свойство вспененного меламина — хорошие чистящие свойства, за счёт абразивного эффекта. Материал представляет собой пену с открытыми ячейками, являющуюся микропористой и очень твёрдой на микроуровне. При использовании в качестве чистящего средства, она работает подобно мелкой наждачной бумаге, попадая в самые мелкие неровности на очищаемой поверхности.В обычном масштабе материал кажется довольно мягким. Трёхмерная сетчатая структура состоит из очень жёстких нитей меламиновой смолы, образованных частями стенок открытых пор, по сравнению с множеством отдельных пузырьков в таких материалах как пенополистирол. 

Слегка смоченная водой, меламиновая губка начинает скользить по очищаемой поверхности, захватывая различные загрязнения. К примеру, она может удалить следы карандашей, перманентных маркеров, чернил со стен, мебели пластиковых поверхностей. Если очищаемая поверхность не является достаточно твёрдой, то она может быть относительно легко поцарапана меламиновой губкой, как, например, лакокрасочное покрытие автомобилей, глянцевые пластиковые поверхности бытовой техники и электроники. Меламиновая губка стирается подобно ластику и может оставлять небольшие частицы на очищаемой поверхности, которые легко смываются водой.

См. также

Примечания

Ссылки 
 BASF Story about Mr.Clean Magic Eraser
 Basotect
 Re: spot cleaning walls in gallery
 Dangerous Chemicals in Mr. Clean Magic Eraser Snopes.com article debunking rumour about supposed dangerous chemicals in Magic Eraser

Торговые марки Procter & Gamble